Poiani – abitanti di Poggio Bustone
Poiani – abitanti di Poia (Comano Terme)